Гран-при Бразилии 1981 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1981 года. Прошёл на автодроме имени Нельсона Пике в Жакарепагуа. Соревнования состоялись 29 марта 1981 года.
 
Гонке под проливным дождём добавили зрелищности завал на старте и эффектное столкновение Пирони и Проста.

Запланировано 63 круга, но гонка остановлена по истечении 2 часов.

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Марк Зурер 1:54,302

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии